Станислав Михайлович Тышкевич (;  — , ) — граф, католический священник, иезуит, автор многочисленных книг и статей на русском языке, участник Русского апостолата в Зарубежье.

Биография 
Родился  году в Киевской губернии в католической семье Тышкевичей. Будучи гимназистом, под влиянием учителей-атеистов утратил веру и возвратился к ней лишь в 1904 году, вопреки желаниям родителей поступив в управляемую иезуитами семинарию в австрийском Инсбруке. В 1909 году вступил в австрийскую провинцию Общества Иисуса, вследствие чего утратил свои гражданские права в Российской империи. Был под вымышленным именем направлен в новициат в Бельгию для подготовки к миссионерской работе в Конго. В Бельгии бр. Станислав помогал вести библиотеку по русским вопросам известному специалисту по России Павлу Пирлингу; во время Первой мировой войны заботился о раненых русских солдатах в австрийских госпиталях. Рукоположен в сан священника в 1915 году.

В 1919 году сопровождал ватиканскую миссию, которая направлялась в Грузию, но из-за политической ситуации была вынуждена остаться в Константинополе, где о. Станислав участвовал в организации Миссии среди русских беженцев, в составе которой начала работать школа-интернат св. Георгия для русских мальчиков-эмигрантов (эта школа переехала впоследствии в Бельгию, а оттуда — во французский город Мёдон). Там же, в Константинополе, о. Станислав опубликовал на русском языке ряд брошюр о Католической Церкви (иногда под псевдонимом Сергей Босфоров), провел ряд конференций по вопросам веры, экклесиологии, нравственного богословия и духовности. В 1923 году, покинув Константинополь, отправился в Лион и Париж, где продолжил свою литературную деятельность (в Париже был издателем и редактором русского католического обозрения «Вера и Родина») и сборника "Католический временник». Также статьи Тышкевича выходили в академическом журнале «Zeitschrift für Katholische Theologie», издающемся при католическом университете в Инсбруке (Universität Innsbruck, Katholisch-Theologische Fakultät).

В 1937 году Тышкевич был направлен в Рим, в коллегию «Руссикум». Читал лекции в Папском Григорианском университете, проводил еженедельные встречи, посвященные русской церковной истории и духовности, преподавал русский язык. В «Руссикуме» о. Тышкевич собрал большую коллегию русских книг на религиозные темы, состоящую более чем из 5 тысяч томов редких дореволюционных изданий и сохранившуюся до сих пор.

В 1937 году о. Станислав перешел из латинского в славяно-византийский обряд и принял в качестве монашеского имя Евлампий. По другой версии — Евлампий — это его имя в постриге в великую схиму, то есть, он иеромонах Евлампий.

Дискутировал и переписывался с виднейшими философами русской эмиграции — С. Булгаковым, Флоровским, Бердяевым и Зеньковским. Никогда не прекращал литературной деятельности, написав ряд работ на догматические и нравственные темы, а особенное внимание уделяя экклесиологии (богословской науке о Церкви). Твердо отстаивал чистоту католической веры, негативно относился к распространившемуся к концу его жизни в «Руссикуме» духу иренизма и некритического преклонения некоторых преподавателей и учащихся перед жизнью и практикой Московской Патриархии.

Работая и живя в Руссикуме общался другими видными русскими католиками: Вячеславом Ивановичем Ивановым (1866—1949), жившим и преподавашим здесь, с писателем Борисом Николаевичем Ширяевым (1889—1959) и художниками Леонидом Михайловичем (1867—1937) и Риммой Никитичной Браиловскими (1877—1959), а также с Татьяной Львовной Сухотиной-Толстой (1864—1950).

Состоял в переписке с наблюдателем от РПЦЗ на Втором Ватиканском соборе протоиереем Игорем Трояновым.

Тышкевич был официальным цензором издательства «Жизнь с Богом», при посещении которого совершал богослужения в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Брюсселе. В периодике, издаваемой Ириной Михайловной Посновой, часто встречаются библиографические матераилы, рецензии на новые книги, подписанные «С. Т.», их автор Тышкевич. Также в Брюсселе под его редакцией вышла книга, которую можно назвать образцом экуменического характера, это публикация известного православного аскета епископа Феофана Затворника (Говорова) (1815—1894) «Путь ко спасению: Наставления святых отцов на „Отче наш“» . Он также опубликовал ряд книг совместно с русским центром им. Владимира Соловьева при Фордемском университете в Нью-Йорке.

Тышкевич в соавторстве с Марией Михайловной Волконской (1863—1943) опубликовал книгу «Дон Боско — друг беспризорных».

Публиковался в Католическом вестнике Русской епархии византийско-славянского обряда в Маньчжурии.

Работы 
 Церковь Богочеловека — New York — Roma, 1958. — 581 с.
 «Католичество»
 «Краткий катехизис»
 «Почему католики дорожат папством»
 «Возражения против безошибочности Римского епископа»
 «О происхождении греческого раскола»
 «Нерасторжимость христианского брака»
 «Святой Пий X» (в соавторстве с М. Н. Гавриловым)
 «Поход мексиканских большевиков на Церковь»

Источники 
 Колупаев В. Е. Восточные коллекции Ватикана // Восточная коллекция. — 2008. — № 4. — С. 135—142.
 Колупаев В. Е. Брюссельское издательство «Жизнь с Богом»: Книжный мир Русского Зарубежья XX века. Радиомиссия для советских слушателей: [Монография]. — Saarbrücken, 2012. — 336 с. — ISBN 978-3-8484-0980-8
 Колупаев В., Юдин А. Тышкевич Станислав // Католическая энциклопедия. — Т. 4. — : Издательство францисканцев, 2011. — С. 1499—1502. — ISBN 978-5-89208-096-5

Ссылки 
 Протоиерей Станислав Тышкевич
 Колупаев Р. КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБРЯДА И РУССКАЯ ДИАСПОРА

Станислав Михайлович
Католические священники
Иезуиты в Русском зарубежье
Священники Российской грекокатолической церкви
Издатели русского зарубежья
Педагоги Русского зарубежья